Le Sonnet 116 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Notes et références

Liens externes 
 Analysis
 CliffsNotes

116